Ел Манглито има више значења:

 Ел Манглито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Манглито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Манглито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Манглито (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манглито (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику